Кенилуърт може да се отнася за:

 Кенилуърт - град в Англия
 Кенилуърт – замък в Англия
 "Кенилуърт" - роман от Уолтър Скот